«Вы́ход че́рез сувени́рную ла́вку» () — британо-американский полнометражный документальный фильм 2010 года режиссёра Бэнкси про «уличных» художников, в том числе и про самого Бэнкси. Фильм был номинирован Американской киноакадемией на премию «Оскар» 2011 года в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Ведутся споры относительно того, является ли фильм документальным или псевдодокументальным.

О фильме 
Фильм начинается с рассказа Тьерри Гетта́, француза, поселившегося в Лос-Анджелесе, который был очарован искусством граффити и потратил многие годы, снимая на видеокамеру это искусство. Конфликт в фильме происходит, когда Бэнкси становится кинорежиссёром, а Гетта художником граффити с псевдонимом Мистер Мозгоправ (Mr. Brainwash).

Фильм был показан на кинофестивале «Сандэнс» 24 января 2010 года. Фильм включает в себя самые известные надписи и граффити на стенах, в том числе работы Шепарда Фейри и Бэнкси, хотя лицо последнего никогда не показывают, а его голос искажён, чтобы сохранить анонимность.

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы критиков, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг у фильма составляет 96 %, на основании 115 рецензий критиков, со средней оценкой 8,1 из 10. На сайте Metacritic фильм получил 85 баллов из 100 на основе 27 обзоров.

Одной из главных тем в отзывах стал вопрос: является ли фильм тщательно продуманной уловкой Бэнкси, или Гетта — настоящий художник, который стал в итоге мистером Мозгоправом?

Кинокритику Ти Берру фильм показался интересным как своего рода фарс, в своей рецензии он наградил его четырьмя звёздами. Роджер Эберт дал этому фильму 3,5 звезды из 4. Рецензент кино из «Нью-Йорк Таймс» Джиннетт Кэтсуис назвал фильм новым видом поджанра — «prankumentary» (от prank «шутка» + documentary «документальный»).

Награды и номинации 
 2010 — номинация на Премию британского независимого кино за лучший документальный фильм
 2011 — номинация на премию «Оскар» за лучший документальный фильм (Бэнкси, Джейми Д’Круз)
 2011 — номинация на премию BAFTA за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера (Бэнкси, Джейми Д’Круз)
 2011 — премия «Независимый дух» за лучший документальный фильм (Бэнкси)

Примечания

Ссылки 
 
  

Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2010 года
Документальные фильмы США
Документальные фильмы Великобритании
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о художниках
Фильмы на английском языке
Бэнкси
Фильмы США 2010 года
Фильмы Великобритании 2010 года